Реза́-шах Пехлеви́ (; 15 марта 1878 — 26 июля 1944) — тридцать четвёртый шах Ирана с 1925 по 1941 из династии Пехлеви.

Биография 
Реза Пехлеви родился 15 марта 1878 года в деревне Алашт шахристана Савадкух остана (провинции) Мазендеран в тюркоязычной семье военных. Его мать  Нуш Афарин Айромлу происходила из айрумов-азербайджанцев. Из айрумов происходила и одна из его жён Тадж ол-Молук Айромлу — мать последнего шахиншаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви и ближайшие соратники. По некоторым данным мать Реза Пехлеви была мусульманкой-иммигранткой из Грузии (тогда входившей в состав Российской империи), чья семья эмигрировала в Каджарский Иран. Его отец был мазандеранцем, зачисленный в 7-й Савадкухский полк и участвовавший в осаде Герата в 1856 году. Его предки бежали с Кавказа из-за русского вторжения и получили феодальное владение в плодородном селе Алашт в Мазендаране. Отец Реза-хана Аббас Али-хан (1815—1878) умер через 3-6 месяцев после рождения сына.

Реза-хан был многоязычным — говорил на диалекте мазандеранского алашти с соседями, на персидском с окружающим миром, на ломаном русском с царскими казачьими офицерами, на тюркском со своими солдатами. Он был самоучкой, согласно некоторым источникам, неграмотным.

Карьеру начал как рядовой Персидской казачьей бригады (ПКБ). В 20-летнем возрасте он был произведён в офицеры. В 1903 году назначен телохранителем голландского консула генерала Фрица Кнебеля (нид.). В 1910 году Реза-хан был произведён в чин капитана ПКБ. К 1919 году дослужился до генерала. С помощью бывших сослуживцев по казачьей дивизии в 1921 году, в разгар смуты и внешней интервенции, иранский офицер Реза Пехлеви с боями занял столицу Тегеран и был назначен Ахмад-шахом Каджаром военным губернатором и главнокомандующим, а через некоторое время — военным министром.

В 1923 году Пехлеви назначен премьер-министром. Используя своё положение и авторитет, он подготовил свержение династии Каджаров. Учредительная ассамблея Меджлиса 31 октября 1925 года объявила о низложении Ахмед-шаха Каджара и всей Каджарской династии.

12 декабря 1925 года Реза-хан пришёл к власти и был провозглашён новым шахом Ирана под именем Реза-шаха Пехлеви, а 15 декабря он принёс присягу правителя, возродив таким образом династию Пехлеви. В 1927 году, под давлением СССР, был подписан советско-иранский договор о гарантии и нейтралитете.

По его почину была проведена судебная реформа (1927—1928), отменён капитуляционный режим (1928), были приняты Гражданский кодекс (1929), закон против насильственных захватов земли (1930), закон о продаже государственных земель (1934), введён автономный таможенный тариф. В 1935 году издал декрет о снятии чадры. В том же 1935 году Реза-шах потребовал, чтобы иностранные государства стали официально использовать самоназвание государства — «Иран», вместо употреблявшегося до того названия «Персия». Опираясь на реорганизованную армию, Реза-шах вёл борьбу против сепаратизма крупных феодалов.

В 1941 году, в ходе Второй мировой войны, Реза-шах попытался отказать Великобритании и СССР в размещении их войск на территории Ирана, после чего 25 августа 1941 г. советские и английские войска с двух концов страны пересекли иранскую границу. Было объявлено, что на весь период Второй мировой войны они берут территорию под свой контроль, а шаху было предложено отречься от престола. Отречение состоялось 16 сентября 1941 года. Экс-шах умер в изгнании в Йоханнесбурге, в Южной Африке, в 1944 году.

Мавзолей Реза Пехлеви 

Его сын Мохаммед Реза Пехлеви перенёс останки отца в Иран и воздвиг ему роскошный мавзолей, однако после исламской революции по распоряжению аятолл мавзолей был разрушен.

Исторические факты 
 Шах изображался на всех выпусках банкнот Ирана в период 1928—1943 гг.
 Также в честь него была названа чеканившаяся с 1927 года персидская золотая монета пехлеви.

См. также 
 Процесс пятидесяти трёх
 Кашф-э хиджаб

Примечания

Ссылки 
 "Reza Shah Pahlavi | Biography".
 Рышард Капущинский. Шахиншах
 Пехлеви. Персидский казак // Энциклопедия обо всём на свете  

Политики  XX века
Правители  XX века
Пехлеви
Министры обороны Ирана
Правители Ирана
Свергнутые монархи
Монархи, отрёкшиеся от престола